Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1990 (met de officiële naam Prudential-Bache Securities Classic 1990) werd van 2 tot en met 8 april 1990 gehouden in de Amerikaanse stad Orlando.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van de Heathrow Racquet Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1990
Orlando